Collado de Contreras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Collado de Contreras (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Collado de Contreras (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar